Mirabella puede hacer referencia a :

 Mirabella,  revista para mujeres publicada de 1989 a 2000.

Botánica
 Cereus mirabella, especie de cacto, originaria de Brasil.
 Mirabella albicaulis, especie de la familia Cactaceae, endémica de Brasil en Bahia.

Lugares
 Mirabella Eclano, comuna italiano de la provincia de Avellino.
 Mirabella Imbaccari, localidad italiana de la provincia de Catania, región de Sicilia.

Personas
 Grace Mirabella (1930-), escritora estadounidense.
 Pasqualina Mirabella, deportista italiana que compitió en taekwondo.
+ Roberto Mirabella(1966-), político y docente argentino.

Otros
 Mirabella Portland, edificio de gran altura en el distrito South Waterfront en Portland.
 Grisel y Mirabella, tratado de ficción sentimental o Novela sentimental, escrito por Juan de Flores y publicado en 1495.